De Gauliga Nordmark 1940/41 was het achtstevoetbalkampioenschap van de Gauliga Nordmark. De twee groepen werden weer samen gevoegd. HSV werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. HSV werd groepswinnaar van 2b maar moest eerst langs de winnaar van 2a om naar de halve finale te gaan. Schalke 04 won van HSV en ging zelf naar de halve finale.

De wedstrijd Barmbecker SG-HSV werd niet dit seizoen gespeeld, maar werd wel ingehaald op 22 maart 1942. De wedstrijd, die niet meer relevant was voor de eindstand werd alsnog gespeeld zodat de eindstand toch volledig zou zijn, echter waren de teams van beide ploegen wel niet meer hetzelfde als het jaar ervoor.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues 

Gauliga Nordmark
Duits competitievoetbal 1940/41